

Biografia 
Figlio di Tolomeo VIII e Cleopatra III e fratello minore di Tolomeo IX, fu governatore di Cipro dal 116 a.C.

Nel 110 a.C. la madre lo volle accanto a sé al posto del fratello maggiore. L'anno seguente Tolomeo IX riuscì a riconquistare il trono, che perse di nuovo nel 107 a.C. Da allora Tolomeo X regnò prima con la madre, ed alla sua morte (verso il 101 a.C.), fu unico sovrano d'Egitto. Sposò Berenice III, figlia del fratello Tolomeo IX. In seguito ad una rivolta fu espulso e morì forse assassinato nell'88 a.C.

Bibliografia 
 E. R. Bevan, The House of Ptolemy, London, Methuen Publishing, 1927

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Sovrani della dinastia tolemaica
Strategoi di Cipro